Clayton County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Clayton County (Georgia)
 Clayton County (Iowa)